«Невинная любовь» () — опера-пастораль в двух действиях композитора Антонио Сальери, написанная на либретто Джованни Гастона Боккерини. Премьера оперы состоялось в Бургтеатре в Вене во время карнавального сезона в 1770 году.

После премьеры в Вене, опера была исполнена в Дрездене в 1772 году.

Дискография 

 2000 — Ruven Martinez (Despino), Susanne Winter (Despina), Elisa Luppi (Guidalba) — Direttore: Ulrich Weder — Orchestre del conservatorio di Verona e del conservatorio di Monaco di Baviera — House of Opera CD10277
 2003 — The Salieri Album, interpretato da Cecilia Bartoli con l'Orchestra of the Age of Enlightenment diretta da Ádám Fischer (Decca 475 100-2), contiene  E voi da buon marito … Non vo' già che vi suonino, recitativo e aria di Lisotta da La cifra, rielaborazione di Ah se foss’io smarrito dal secondo atto de L’amore innocente.

Примечания 

Оперы Антонио Сальери
Оперы 1770 года
Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры Бургтеатра в Вене